— японская компания, специализирующаяся на выпуске видеоигр, основанная в декабре 2006 года. Генеральным директором с апреля 2007 года является Коити Исии, известный по работе над Мана серии игр от Square Enix.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Подразделения Nintendo
Производители компьютерных игр Японии